Acapulco (band), een Nederlandse studiogroep
Acapulco (Costa Rica), een district van de Costa Ricaanse stad Puntarenas
Acapulco (Guerrero), een badplaats in de Mexicaanse staat Guerrero
Acapulco (Peru), een dorp in Peru
Acapulco (film), een film uit 1961
Acapulco (Jason Derulo)